Новозеленчу́кский — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 52 км.

Расстояние до районного центра: 13 км.

История 
Хутор образован в 1927 году, как выселок села Ивановское. 

До 16 марта 2020 года входил в упразднённый Новодеревенский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (89 %).

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Библиотека (бывшая начальная школа). Открыта в 1980 году. На здании библиотеки установлена мемориальная табличка памяти Бузунова Александра Сергеевича, погибшего в 1999 при выполнении служебно-боевых задач в республике Дагестан, и награжденного Орденом мужества.
 Фельдшерско-акушерский пункт* Кондитерская фабрика
 Тепличный комплекс
 Централизованное водоснабжение с 2012 года. Активное строительство водопровода начали вести с 2014 года после вмешательства краевых властей.
 На северной окраине хутора, в конце улицы Ленина, расположено общественное открытое кладбище площадью 3 тыс. м².

Памятники 
• Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района